Turambar (koning), een personage uit de werken van J.R.R. Tolkien: De negende koning van Gondor.
Túrin Turambar, een personage uit de Silmarillion van J.R.R. Tolkien: Een mens uit het Huis van Hador.